CCE steht als Abkürzung für:

 Canadian Cinema Editors, Vereinigung kanadischer Filmeditoren
 Cholezystektomie, Gallenblasenentfernung
 City-Center Eschweiler, siehe Eschweiler Altstadt #City-Center und Neues Rathaus
 Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG, siehe The Coca-Cola Company #Coca-Cola in Deutschland
 Cöln-Crefelder Eisenbahn, siehe Linksniederrheinische Strecke
 Flughafen Saint-Martin - Grand-Case auf Guadeloupe (IATA-Code)
 Charge Composition Explorer, ein Forschungssatellit der NASA, der dem Explorer-Programm angehört

ČCE steht für:
 Českobratrská církev evangelická, Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder in Tschechien
Siehe auch:
 cCe Kulturhaus Leuna

Abkürzung